Il singolare del torneo di tennis Nyon Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marc Rosset che ha battuto in finale Roland Stadler 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Nicklas Kroon (semifinali)
 Roberto Argüello (secondo turno)
 Nicholas Fulwood (primo turno)
 Karsten Braasch (primo turno)

 Marc Rosset (Campione)
 Roland Stadler (finale)
 Libor Pimek (primo turno)
 João Cunha e Silva (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nyon Challenger 1989